Rhabdolichops är ett släkte av fiskar. Rhabdolichops ingår i familjen Sternopygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Strålfeniga fiskar
Rhabdolichops